Коюнджу:
 Коюнджу, Арда (род. 2005) — турецкий футболист.
 Коюнджу, Кязым (1971—2005) — турецкий музыкант.